47e Legerkorps (Wehrmacht) - Duitse legereenheid
 47e Gemotoriseerde Korps - Duitse legereenheid